Fahrmeir ist der Familienname von:

 Andreas Fahrmeir (* 1969), deutscher Historiker
 Ludwig Fahrmeir (* 1945), deutscher Statistiker